Koče – frazione del comune di Kočevje
 Koce, in italiano Cocce – frazione del comune di Postumia